Пљачковица је насељено место града Врања у Пчињском округу. Према попису из 2011. била је без становника.

Демографија 
Село је потпуно напуштено према попису из 2002. године.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Градска општина Врање
Википројект географија/Насеља у Србији
Пуста насеља у Србији
Насељена места у Врању